Demiéville ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Louis Demiéville (1809–1876), Schweizer Politiker